Сан Франсиско Халтепетонго има више значења:

 Општина Сан Франсиско Халтепетонго (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско Халтепетонго (Сан Франсиско Халтепетонго, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику